Alex da Silva (Nanuque, 1994. május 15. –), ismertebb nevén Alex Silva, brazil labdarúgó, a Sport Recife hátvédje kölcsönben a Atlético Mineirótól.

További információk 
Alex Silva adatlapja a soccerway.com oldalon 

1994-ben született személyek
Minas Gerais állambeliek
Brazil labdarúgók
Az Atlético Mineiro labdarúgói
Az SC Recife labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek